Mortefontaine (Aisne)
 Mortefontaine (Oise)

Desambiguações de topônimos